Il singolare dell'Open 13 2004 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Roger Federer era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Dominik Hrbatý ha battuto in finale Robin Söderling 4-6, 6-4, 6-4.

Teste di serie

  Juan Carlos Ferrero (primo turno)
  Guillermo Coria (secondo turno)
  Paradorn Srichaphan (primo turno)
  Maks Mirny (quarti)

 Fernando González (quarti) 
 Albert Costa (secondo turno) 
 Arnaud Clément (semifinali) 
 Marat Safin (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Open 13 2004
ATP Tour 2004